Выборы в Сейм (Парламент Литвы) проводятся раз в  четыре года:
 Парламентские выборы в Литве (1992)
 Парламентские выборы в Литве (1996)
 Парламентские выборы в Литве (2000)
 Парламентские выборы в Литве (2004)
 Парламентские выборы в Литве (2008)
  Парламентские выборы в Литве (2012)
 Парламентские выборы в Литве (2016)

См. также 
 #Результаты выборов в Сейм